Leck (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Leck (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire